Hilo pode-se referir a:

 Hilo, uma fissura ou depressão numa víscera, pela qual entram e saem os elementos vasculares, nervosos e linfáticos;
Hilo renal
Hilo pulmonar
Hilo esplênico
Hilo hepático
Hilo do linfonodo
Hilo (biologia), uma cicatriz em uma semente ou esporo criada por destacamento;
 Hilo (Havaí), a maior cidade da ilha do Havaí, no estado americano homônimo;
 Hilo (mitologia), filho de Héracles e Dejanira;

Desambiguação